2 miejscowości w Polsce: 
 Guzki – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. ełckim, w gminie Ełk 
 Guzki – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. piskim, w gminie Biała Piska